Elitserien 2008/2009 i volleyboll för herrar var den 48:e upplagan av tävlingen och hade tio deltagande lag. Falkenbergs VBK blev svenska mästare för tredje gången (i rad) efter att ha vunnit över Örkelljunga VK i finalen.

Grundserien

Legend:
      Kvalificerade för slutspel.
      Nerflyttade till Division 1.

Slutspelet

Källor

2008/2009
Volleybollsäsongen 2008/2009
Sportåret 2008
Sportåret 2009